

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Frydrychowo – przysiółek wsi Kruszyny-Rumunki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Frydrychowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Frydrychowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Frydrychowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Ryńsk
 Frydrychowo – przysiółek wsi Parchowo w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo

Zobacz też 
 Frydrychowice
 Frydrychów